Karadžić est un nom de famille courant dans les terres serbes, croates ou bosniaques anciennement occupées par les Ottomans,  Kara voulant dire « noir » en turc.

Les trois Karadzic les plus connus sont :
 Vuk Sefanovic Karadžić, écrivain et linguiste serbe du milieu du , auteur des fameuses formules : « écris comme tu parles »  et « Serbes, tous et partout »,  titre d'un texte publié en 1849 où il affirmait que tous les locuteurs du parler stokavien étaient des « Serbes » de différentes nationalités, et les invitait à s'unir.
Mina Karadžić (1828-1894), fille de Vuk Sefanovic Karadžić, peintre et écrivaine serbe d'origine autrichienne.
 Radovan Karadžić, psychiatre né le  à Petnjica (Monténégro), qui dirigeait les Serbes de Bosnie-Herzégovine durant la guerre de 1992-1995.

Homonymie de patronyme